Bombardování Bělehradu může znamenat:

 Bombardování Bělehradu (1862) – ostřelování města tureckými vojáky v roce 1862
 Bombardování Bělehradu (1914) – ostřelování města rakousko-uherským vojskem v roce 1914
 Bombardování Bělehradu (1941) – několikadenní letecké bombardování města nacistickou Luftwaffe v roce 1941